Ке́рженский запове́дник (Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение "Государственный Природный Биосферный Заповедник «Керженский») — заповедник в Нижегородской области России, в левобережном Заволжье. Входит в состав биосферного резервата «Нижегородское Заволжье».

Основан 23 апреля 1993 года. Площадь 46856,2 га, из них лесные площади — 42210 га, болота — около 4000 га. Географические координаты крайних точек территории заповедника: западная — 44° 44' в. д., восточная — 45° 16' в. д., северная — 56° 37' с. ш. и южная — 56° 23' с. ш. Заповедник расположен в бассейне среднего течения реки Керженца (приток Волги), в Городском округе Бор и Городском округе Семёновский Нижегородской области. Территория заповедника «Керженский» входит в состав Камско-Бакалдинской группы болот и Ключевой Орнитологической Территории международного значения.

Флора и фауна 
На территории заповедника представлены природные комплексы южной тайги.  Растительность представлена в основном сосновыми (около 60% площади заповедника) и мелколиственными лесами (около 35% площади лесов) и болотами. Доминирование сосновых и берёзовых лесов - следствие рубок и посадок лесных культур, регулярно возникающих пожаров. Сосняки в зависимости от увлажнения представлены от сухих – лишайниковых боров до сырых – сфагновых.

Ельники занимают небольшие площади, которые расположены преимущественно в долине реки Керженец и в основном являются широколиственно-хвойными лесами (с примесью липы и дуба). Под пологом ели встречаются растения, характерные для тайги и для широколиственных лесов.

На территории заповедника сохранились в естественном состоянии около 30 торфяных болот. В основном это сфагновые переходные и верховые болота.

Отмечено 385 видов грибов, 207 видов лишайников, 841 вид водорослей, 218 видов мохообразных, 651 вид сосудистых растений. Здесь в общей сложности встречается 68 видов растений и грибов, занесенных в Красные Книги России и Нижегородской области.

Резерват ценных животных (бобр, выхухоль, выдра, глухарь, беркут, скопа, аполлон, ночница Брандта и другие) и редких растений (пыльцеголовник красный, венерин башмачок настоящий, неоттианта клобучковая и другие).

На территории Керженского заповедника отмечено 170 видов птиц, принадлежащих к 45 семействам 15 отрядов. Гнездование установлено для 110 видов, из них 30 — оседлые. Только на пролете встречаются 14 видов, в зимний период — 2, кочующими являются 3 вида, и у 13 — статус пребывания не установлен.

Проводятся эксперименты по возрождению популяций зверей и птиц, в частности, русской выхухоли, белой куропатки, северного оленя, обитавших прежде на территории заповедника.

В 2002 году заповедник включён в международную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО с названием «Нижегородское Заволжье». В биосферный резерват вошли территории Краснобаковского, Воскресенского, Варнавинского, Воротынского и Лысковского муниципальных районов, Семеновского и Борского городских округов Нижегородской области. На территории резервата, кроме заповедника, расположены охраняемые природные территории регионального значения: природный парк «Воскресенское Поветлужье», государственные заказники «Килемарский» и «Варнавинский», 20 памятников природы. Координацию совместных действий партнёров по развитию биосферного резервата осуществляет заповедник «Керженский».

Примечания

Ссылки 
 Государственный природный заповедник «Керженский»
 Государственный природный биосферный заповедник «Керженский» (новый сайт)

Заповедники России
Биосферные резерваты России
Охраняемые природные территории Нижегородской области